Le mot denier est issu du latin denarius, apocope de . Il désigne initialement une monnaie romaine.

Sciences et techniques 
 Le denier est une unité servant au titrage de l'argent ou d'autres métaux précieux ; elle correspond à la quantité d'argent fin contenu dans un lingot supposé divisé en douze parties (l'once égale donc 24 deniers).
 Le denier est une ancienne unité de mesure de la masse linéique (liée à la finesse) des fils continus : elle correspond à une masse de 1 gramme pour une longueur de . Cette unité a été remplacée par le tex (un gramme par kilomètre, soit 9 deniers).

Sciences humaines et sociales

Économie 
 Les deniers publics, une notion de finance publique, sont en France les fonds ou valeurs qui sont la propriété des organismes publics.
 Les deniers privés réglementés sont des fonds confiés aux organismes publics.

Histoire 

 Le denier est une monnaie de base du système monétaire de l'Empire romain à la Révolution française.
 Le denier est une unité de masse de l'Ancien Régime français.
 Le quart denier est une taxe que le roi prélevait sur la vente des offices.
 On se servait également autrefois du mot denier pour exprimer les taux d'intérêts, par exemple :
 denier douze : 1/12e, soit 8,33%
 denier seize : 1/16e soit 6,25%
 denier vingt : 1/20e soit 5,0%
 denier vingt-cinq : 1/25e soit 4,0%
 denier quarante : 1/40e soit 2,5%

Culture et société

Jeux 
 le denier est l'une des quatre couleurs des jeux de cartes espagnol et italien.

Religion 
 Le denier du culte est une contribution des fidèles catholiques en faveur de l'Église catholique romaine.
 Le denier de l'Église est une contribution volontaire des fidèles, en France, pour l'Église catholique romaine remplaçant l'ancien terme denier du culte ;
 Le denier de Saint-Pierre est une contribution des fidèles catholiques en faveur du Saint-Siège.

Patronyme 

 Jacques Denier (1894-1983), un peintre français ;
 Lydie Denier (1964-), une actrice française.

Toponyme 
 Denier est une commune du Pas-de-Calais (région Hauts-de-France, France).